Barclay kan syfta på:

 Barclay (auktor) – förkortningar vid biologisk namngivning
 Barclay (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
Barclay (ätt) – en uradlig skotsk ätt
 Barclay (Göteborgssläkt) – en släkt från Göteborg av skotsk ursprung
 Barclay (skivbolag) – franskt skivbolag
 Barclays – brittisk affärsbank
 Barclays Center – inomhusarena i stadsdelen Brooklyn i New York i USA
 Barclays – brittisk affärsbank
 Barclays Premier League – brittisk fotbollsliga
 Reginald Barclay – fiktiv rollfigur i Star Trek

Se även 
 Barkley
 Berkeley